The Chase (livro), obra de Sidney Sheldon

Cinema e TV
 The Chase (filme de 1946), com Robert Cummings e Michèle Morgan
 The Chase (filme de 1966), com Marlon Brando e Jane Fonda
 The Chase (filme de 1991), com Ben Johnson

 The Chase (filme de 1994), com Charlie Sheen e Kristy Swanson
 "The Chase" (Desperate Housewives), episódio 
 The Chase (2006), uma telenovela britânica
 The Chase, um game show britânico hospedado por Bradley Walsh
The Chase Australia, um game show australiano hospedado por Andrew O'Keefe
The Chase, um game show americano hospedado por Brooke Burns (2013–15) e Sara Haines (2021–)

Música
 The Chase (álbum de Garth Brooks)
 The Chase (álbum de Marit Larsen)

Desambiguação